Die Hi-Tec British Open 1993 fanden vom 10. bis 19. April 1993 in Londoner Stadtteil Wembley im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das Wembley Conference Centre. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1992/93 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 89.900 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1992/93.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Jansher Khan, der erneut das Turnier für sich entschied. Im Finale bezwang er Chris Dittmar mit 9:6, 9:5, 6:9 und 9:2. Bei den Damen gewann Michelle Martin den Titel mit einem Finalsieg gegen Suzanne Horner. Sie setzte sie sich mit 9:7, 9:0 und 9:4 durch.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Es wurden die jeweils besten acht Spieler gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1992/93
WSA Tour 1992/93
1993
Squashturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent